Plener ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Plener (1919–2007), deutscher Fußballspieler
 Ernst von Plener (1841–1923), österreichisch-ungarischer Politiker
 Friedrich Plener (1798–1864), auch: Johann Friedrich Philipp Plener, deutscher Oberbaurat
 Ignaz von Plener (1810–1908), österreichischer Politiker und kurzzeitiger Ministerpräsident
 Kurt Plener (1905–1988), deutscher Kommunist und Sportaktivist
 Marie-Luise Plener (1909–1996), deutsche Résistancekämpferin und Journalistin
 Philipp Plener, deutscher Täufer und Gründer der nach ihm benannten Philipper in Mähren und Oberösterreich
 Ulla Plener (* 1933), deutsche Historikerin